Corey Crawford (1984-), kanadyjski hokeista
 Corey Crawford, amerykański lekkoatleta